WIFO steht als Abkürzung für: 

 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung in Wien 

WiFo  steht für:
 Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft mbH, ein Kraftstoff- und Logistikunternehmen im Dritten Reich 
 Wissenschaft und Fortschritt, eine populärwissenschaftliche Monats-Zeitschrift der DDR
 Wissenschaftsforum Chemie, der bedeutendste und wichtigste Chemiekongress in Deutschland

Abkürzung